Picciulini (in sloveno Pičulini, in friulano Pizzulini) è un abitato della Slovenia sito vicino al paese di Chiapovano, frazione del comune di Nova Gorica.

La località si trova nel Vallone di Chiapovano (Čepovanski Dol) sotto l'altopiano della Bainsizza a 16 chilometri dal capoluogo comunale.

Nell'insediamento è presente un'antica chiesetta medievale.

Alture Principali 
-Monte Testa Nera (Črna Glava), mt. 826;

- Veliki Kuk, mt. 844 s.l.m.

Note 
1^ Mario Baratta, Glia Altipiani della Carsia.

2^ Carta "Vipavska Dolina" Kartografija, Občina Ajdovščina, 2017

3^ Chiapovano

Nova Gorica